Кили́чев — фамилия. Известные носители:
 Киличев, Ойбек Махмудович (род. 1989) —  узбекский футболист.
 Киличев, Тулкин Махмурович (род. 1983) — узбекский боксёр.
 Киличев, Фаррух Комилович (род. 1985) — узбекский тренер по боксу.

См. также 
 Клычев